Весенние голоса — название нескольких художественных произведений.
 «Весенние голоса» — вальс Иоганна Штрауса-младшего.
 «Весенние голоса» — исторический роман Надежды Усовой.
 «Весенние голоса» — советский фильм-киноконцерт 1955 года.